El Carmelo peut désigner :

: un quartier de Barcelone.

El Carmelo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia ;
 El Carmelo : capitale de la paroisse civile d'El Carmelo, dans la municipalité de La Cañada de Urdaneta dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme